KVO Aarschot was een Belgische voetbalclub uit Aarschot. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 441 en had wit-zwart als kleuren. Na de fusie met Ourodenberg Sport werden de clubkleuren oranje-zwart. De club speelde in zijn bestaan enkele decennia in de nationale reeksen, maar hield in 2007 op te bestaan.

Geschiedenis
De club sloot als Aerschot Sport in 1924 aan bij de Belgische Voetbalbond. Bij de invoering van de stamnummer in 1926 kreeg men nummer 441 toegekend. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, bereikte de club voor het eerst de nationale reeksen. Aarschot Sport eindigde meteen derde in zijn reeks in Bevordering (in die tijd de Derde Klasse).

De club werd koninklijk in 1951, en wijzigde zijn naam in Koninklijke Vereniging Aarschot Sport (KV Aarschot Sport). In 1952 werden in België de competities hervormd. Er werd een vierde nationale niveau gecreëerd, dat voortaan de Bevorderingsreeksen zou vormen, en het aantal clubs in de hoogste drie klassen werd verminderd. Aarschot eindigde dat jaar weliswaar als twaalfde in zijn reeks, maar moest wegens de inkrimping zo toch een niveau zaken. De club bleef de volgende seizoenen in Bevordering, al was dit nu de Vierde Klasse. In 1956 eindigde Aarschot op een tweede plaats in zijn reeks, weliswaar op 9 punten van reekswinnaar FC Diest; in 1957 pakte Aarschot uiteindelijk wel de titel. Aarschot promoveerde zo naar Derde Klasse. De club had het echter moeilijk in Derde, en eindigde verscheidene seizoenen na elkaar net boven de degradatieplaatsen. In 1962 werd Aarschot uiteindelijk toch laatste in zijn reeks, en zakte opnieuw naar Vierde Klasse. Ook daar bleef het moeilijk voor de club, en na amper een seizoen strandde men ook daar als op twee na laatste op een degradatieplaats. Na 18 seizoenen onafgebroken nationaal voetbal zakte Aarschot Sport zo weer naar de provinciale reeksen, waar men de volgende decennia bleef spelen.

In juli 1983 fusioneerde de club met Ourodenberg Sport. Ourodenberg Sport, aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3587, was in 1942 opgericht en speelde sinds enkele jaren in de Vierde Klasse, waar het net weer uit degradeerde. De fusieclub werd Koninklijke Verbroedering Ourodenberg-Aarschot (KVO Aarschot) genoemd, en speelde verder in Eerste Provinciale.

In 1987 bereikte de fusieclub weer de nationale reeksen. Na een seizoen in de middenmoot in Vierde Klasse, won KVO Aarschot er in 1989 zijn reeks, en promoveerde zo naar Derde Klasse. Het eerste seizoen eindigde men nog in de subtop, maar de volgende jaren kreeg Aarschot het steeds moeilijk. In 1992 kon men nog nipt degradatie vermijden. In 1995 strandde de ploeg uiteindelijk toch op een allerlaatste plaats, en zakte zo na zes jaar terug naar Vierde Klasse. Na twee jaar slaagde Aarschot er in 1997 daar in een plaats in de eindronde af te dwingen. Aarschot versloeg SC de Pecq, vervolgens FC Eendracht Hekelgem na penalty's en ten slotte RA Marchiennoise des Sports, en dwong zo de terugkeer af naar Derde Klasse. Het verblijf was er echte van korte duur. In 1999, na amper twee seizoen, eindigde men afgetekend laatste in de reeks. Aarschot had in heel het seizoen slechts één competitiewedstrijd kunnen winnen en had 98 doelpunten tegen gekregen. Opnieuw zakte de club naar Vierde Klasse. KVO Aarschot bleef daar met wisselend succes spelen. Zo haalde men in 2001 en 2002 nog een plaats in de eindronde, waar men echter uitgeschakeld werd door respectievelijk Eendracht Meldert en TK Meldert. In 2003 daarentegen moest Aarschot een play-off tegen degradatie spelen, waar men dankzij een zege tegen KSK Lebbeke het behoud kon verzekeren. In 2004 speelde Aarschot opnieuw een promotie-eindronde, opnieuw zonder succes.

De volgende seizoenen verliepen moeilijker, tot men in 2007 afgetekend als allerlaatste eindigde. Weges aanhoudende financiële problemen nam voorzitter Johan Smets in maart 2007 ook ontslag. De spelers konden niet meer betaald worden. De club ging in vereffening en stamnummer 441 verdween definitief.. Voor de jeugdploegen werd een samenwerking met OH Leuven aangegaan. Kort daarna werd door twee bestuursleden van de supportersclub een nieuwe club opgericht in Aarschot, SC Aarschot, die met stamnummer 9504 van start ging in de laagste provinciale reeksen.

Resultaten

Referenties

Aarschot
Sport in Aarschot
Sportvereniging in Vlaams-Brabant